HDI ili Human Development Index (hrv. ljudski razvojni indeks) početkom devedesetih godina 20. stoljeća uveo ga je UN, a svakoj državi daje bodove u rasponu od 0,001 do 1,0 temeljene na očekivanoj životnoj dobi, obrazovanju i dohotku, a na temelju bodova rangiraju se države. Prema UN-u države s HDI-om većim od 0,8 smatraju se razvijenima. Među prvih dvadeset država prema HDI-u nalaze se države Europske unije (osim Grčke, Španjolske, Portugala i 12 novih članica), članice EFTA-e (osim Lihtenštajna) i pet izvaneuropskih država: Kanada, SAD, Australija, Japan i Novi Zeland.

Vanjske poveznice 
 Human Development Index
 Human Development Trends 

Ekonomski indikatori
Ekonomski razvoj
Ekonomska nejednakost